Евдошенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Евдошенко, Василий Михайлович (1924—2003) — Герой Советского Союза.
 Евдошенко, Дмитрий Андреевич (1993) — украинский самбист.
 Евдошенко, Пётр Иванович — поэт.